Palazzo dei Capitani del Popolo – edificio di Ascoli Piceno
 Palazzo dei Capitani di parte guelfa – edificio di Firenze
 Palazzo dei Capitani – edificio di Garda
 Palazzo dei Capitani – edificio di Malcesine
 Palazzo dei Capitani – edificio di Palazzuolo sul Senio

Pagine correlate
 Palazzo del Capitano